L'ordine dei Lamniformi (Lamniformes) comprende 7 famiglie e 16 specie di squali, mostrano sovente delle caratteristiche morfologiche e comportamentali molto diverse tra loro. Comprende squali dal corpo fusiforme. Alcune specie sono pericolose per l'uomo, soprattutto quelli della famiglia Lamnidae che comprende lo squalo bianco.

Classificazione
Famiglia Odontaspididae
 Carcharias
 Squalo toro, Carcharias taurus (Rafinesque, 1810) 
Squalo toro indiano, Carcharias tricuspidatus (Day, 1878) 
 Odontaspis
 Cagnaccio, Odontaspis ferox (Risso, 1810) 
 Cagnaccio occhiogrosso, Odontaspis noronhai (Maul, 1955) 

Famiglia Mitsukurinidae
 Mitsukurina
 Squalo folletto o squalo goblin, Mitsukurina owstoni (Jordan, 1898) 

Famiglia Pseudocarchariidae
 Pseudocarcharias
 Squalo coccodrillo, Pseudocarcharias kamoharai (Matsubara, 1936) 

Famiglia Megachasmidae
 Megachasma
 Squalo bocca grande o Megamouth, Megachasma pelagios (Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983) 

Famiglia Alopiidae
 Alopias
 Squalo volpe pelagico, Alopias pelagicus (Nakamura, 1935) 
 Squalo volpe occhiogrosso, Alopias superciliosus (Lowe, 1841) 
 Squalo volpe, Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) 

Famiglia Cetorhinidae
 Cetorhinus
 Squalo elefante o cetorino, Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) 

Famiglia Lamnidae
 Carcharodon
 Squalo bianco, Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) 
 Megalodonte, Carcharodon megalodon (Agassiz, 1843) †
 Isurus
 Squalo mako, Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810) 
 Squalo mako pinnalunga, Isurus paucus (Guitart Manday, 1966) 
 Lamna
 Squalo salmone, Lamna ditropis (Hubbs & Follett, 1947) 
 Smeriglio, Lamna nasus (Bonnaterre, 1788) 
Famiglia Aquilolamnidae

 †Aquilolamna 
 †squalo aquila, Aquilolamna milarcae (Vullo et al., 2021)

Altri progetti

Collegamenti esterni